Лагздынь (собственно Лагздиньш, ) — латышская фамилия.

Известные носители:
 Лагздынь, Виктор Оттович (1926—2008) — латышский писатель и журналист.
 Лагздынь, Гайда Рейнгольдовна (1930—2022) — советская детская поэтесса и прозаик.
 Лагздиньш, Янис (род. 1952) — латвийский политик.